DPSM peut faire référence à :
 la méthode des points sources distribués
 le  (Democratic Party of Serbs in Macedonia en anglais)